Armiński – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Armiński 
 Franciszek Armiński – polski astronom, wolnomularz,
 Andrzej Armiński – polski konstruktor jachtowy, żeglarz, podróżnik,
 Gerard Teofil Armiński – doktor praw, adwokat, pułkownik audytor Wojska Polskiego II RP, sędzia Sądu Najwyższego

Zobacz też 
 Armiński (krater księżycowy) – krater na powierzchni Księżyca